Moratín, apellido español, puede hacer referencia a:

 Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780), dramaturgo español;
 Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), dramaturgo español, hijo del anterior.